Ischikauia est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Ischikauia est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Ischikauia steenackeri. L'espèce est endémique du lac Biwa au Japon.

Liste des espèces 
Selon :

 Ischikauia steenackeri (Sauvage, 1883)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)